Hautes Tatras peut désigner :
 Hautes Tatras (Vysoké Tatry), une ville de Slovaquie ;
 les Hautes Tatras, une chaine de montagnes en Slovaquie et en Pologne.